Az alábbi lista Manfred von Richthofen első világháborús német pilóta, a „vörös báró” légi győzelmeit tartalmazza.

Források 
 

Német harci pilóták
A Német Birodalom katonái az első világháborúban